Tynn kan avse:
 Tynn (namn), ett kvinnonamn
 Tynn, Småland, en sjö i Kinda kommun och Västerviks kommun i Småland (och Östergötland)